Crawford megye (Arkansas)
Crawford megye (Georgia)
Crawford megye (Illinois)
Crawford megye (Indiana)
Crawford megye (Iowa)
Crawford megye (Kansas)
Crawford megye (Michigan)
Crawford megye (Missouri)
Crawford megye (Ohio)
Crawford megye (Pennsylvania)
Crawford megye (Wisconsin)